Inghen of Ingen, de oorspronkelijke naam voor Edingen in Henegouwen, vandaar ook het Frans Enghien
 Inghen (Tardinghen), plaats in Noord-Frankrijk
 Marsilius van Inghen, 14e-eeuws filosoof uit de omgeving van  Nijmegen (zijn naam verwijst wellicht naar Ingen bij Buren, zie verder)

Zie ook
 Ingen, plaats in de gemeente Buren